Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 27. bis 28. Oktober 2012 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2012
WTA Challenger Series 2012